Юкія Сато  - японський стрибун з трампліна, бронзовий призер чемпіонату світу 2019 року, переможець етапу Кубка світу в сезоні 2019-2020. Член збірної Японії з лижних видів спорту.

Спортивна кар'єра 
Дебютував Сато в березні 2009 року на двох змаганнях FIS у Саппоро. Через рік він уперше взяв участь у Кубку FIS. У Кубку світу дебютував 24 січня 2015 року.

На чемпіонаті світу 2019 в Інсбруку Сато виборов бронзову медаль у командних змаганнях.

Сезон 2019-2020 Юкія розпочав з успішного виступу на трампліні в Нижньому Тагілі, де здобув свою першу перемогу на етапах Кубка світу.

Результати за кар'єру 
Усі результати наведено за даними Міжнародної федерації лижного спорту.

Чемпіонати світу

Чемпіонати світу з польотів на лижах

Результати в Кубку світу

Підсумкові місця в Кубку світу за роками

Перемоги

Окремі змагання (100)

Примітки 

Японські стрибуни з трампліна
Уродженці префектури Хоккайдо